Partido Comunista - Seção Brasileira da Internacional Comunista — antigo PCB, fundado em 1922
Partido Comunista Brasileiro — atual PCB, registrado em 1996
Partido Comunista da Bolívia
Circuito impresso — do inglês Printed Circuit Board
Bloco de controle de processo —  do inglês Process Control Block
Bifenilpoliclorado —  composto químico

Desambiguação